Tinlot bezeichnet

 Tinlot, Gemeinde in Belgien, Provinz Lüttich

Tinlot ist der Name von

 Gustav Tinlot (1887–1942), französischer Violinist und Konzertmeister an der Opéra-Comique in Paris sowie am  Rochester Philharmonic Orchestra, an der Minneapolis Symphony und der New York Symphony
 Jean-Michel Tinlot (1816–1896), belgischer Waffen- und Laufschmied